Martellivirales es un orden de virus de la clase Alsuviricetes que incluye siete familias virales. 

Los virus de este orden tienen una variedad de morfologías, en forma de barra e icosaédricas, lo que implica que la morfología del virión evolucionó convergentemente en estos virus. Infectan plantas, hongos, protistas y animales. Los virus de animales son lo que tienen morfología icosaédrica, mientras que los demás son los que tienen forma de barra. El genoma es de ARN monocatenario positivo. 

Incluye al primer virus descrito; el virus del mosaico del tabaco perteneciente a la familia Virgaviridae.

Taxonomía 

Se han descrito los siguientes órdenes:

 Orden Martellivirales
 Familia Bromoviridae
 Familia Closteroviridae
 Familia Endornaviridae
 Familia Kitaviridae
 Familia Mayoraviridae
 Familia Togaviridae
 Familia Virgaviridae

Filogenia 

Los análisis filogenéticos han dado la siguiente filogenia:

Referencias 

Martellivirales